Javier Suárez se puede referir a:

 Javier Suárez Bernaldo de Quirós,  economista español;
 Javier "El ñato" Suárez, ciclista colombiano.